La Magdeleine può riferirsi a diversi toponimi:
La Magdeleine – comune francese del dipartimento della Charente
La Magdeleine – comune italiano della Valle d'Aosta